Елена Благоева Касабова-Дечева е българска деятелка на Българската комунистическа партия.

Биография 
Родена е във Варна в 1922 година в семейството на българския комунистически деец Благой Касабов от кайлярското село Конуй. В 1932 година заминава с майка си и брат си за СССР, където остава до 1944 година. По време на Втората световна война е мобилизирана в специална школа, а в 1944 година е включена в групата на Станке Димитров. В 1937 година става членка на Всесъюзния ленински комунистически съюз на младежта, а в 1942 година - на Всесъюзната комунистическа партия. От 1945 година е членка на Българската комунистическа партия. След Деветосептемврийския преврат работи в Околийския комитет на БКП в родния си град до 1953 година. От 1953 до 1972 година работи в Централния комитет на БКП.

Родословие

Бележки 

Родени във Варна
Български комунисти
Български комунисти до 1944 година
По произход от Конуй
Български политици от Македония
Български имигранти от Македония във Варна